Felin – dzielnica mieszkaniowa i akademicka położona we wschodniej części Lublina
 Felin – imię męskie
 Felin – skała w grupie Straszykowych Skał na Wyżynie Częstochowskiej
 Felin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Huszlew
 Felin – wieś w powiecie stryjskim do 1939 (wcześniej Felizienthal)
 Felin (z niem.: Fellin) – miasto i zamek warowny w Inflantach, siedziba starosty, w województwie parnawskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów; obecnie estońskie Viljandi.
 FÉLIN – Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés francuski system wyposażenia żołnierza.